Bieg na 60 m przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas 14. Halowych Mistrzostw Świata w Ataköy Atletizm Salonu w Stambule.

Biegi eliminacyjne zaplanowano na piątek 9 marca, a półfinał i finał na sobotę 10 marca. Złotego medalu wywalczonego w 2010 roku nie broniła Amerykanka LoLo Jones.
 
Halową rekordzistką świata w biegu na 60 metrów przez płotki była Szwedka Susanna Kallur, która 10 lutego 2008 w Karlsruhe uzyskała czas 7.68. Najszybszą biegaczką w sezonie halowym 2012 na tym dystansie była Kristi Castlin z USA (7,83). Rekord halowych mistrzostw świata wynikiem 7,72 ustanowiła podczas mistrzostw w 2010 roku w Dosze LoLo Jones.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 60 metrów przez płotki kobiet